Алексей Петрович Юшневский (12 (23) марта 1786, Санкт-Петербург — 10 (22) января 1844, село Оёк, Иркутская губерния) — декабрист.

Биография 

Алексей Петрович Юшневский родился в Подолии (по другим сведениям — в Петербурге) в семье польского дворянина Петра Христофоровича Юшневского и Наталии Ивановны Матвеевой.

Учился в Московском университете, но курса не кончил. 

С ноября 1801 года служил в канцелярии подольского гражданского губернатора. С 1805 года на службе в Коллегии иностранных дел. С 1816 года служил чиновником по дипломатической части в штабе 2-й армии. В этой должности занимался устройством в Бессарабии переселенцев из Болгарии. С 1819 года — генерал-интендант 2-й армии. С 1823 года — действительный статский советник.

Член Союза благоденствия. Один из организаторов и руководителей Южного общества декабристов. Был сторонником установления в России республиканской формы правления. Арестован в Тульчине 13 декабря 1825 года. Заключён в Петропавловскую крепость 7 января 1826 года. Приговорён к смертной казни, по конфирмации — к каторжным работам навечно. С 24 июля 1826 года до отправки в Сибирь 2 октября 1827 года находился в Шлиссельбургской крепости. Срок каторги был сокращён до 20 лет 22 августа 1826 года.

В Читинском остроге с 20 декабря 1827 года, в Петровском заводе с сентября 1830 года по 1839 год. 8 ноября 1832 года срок каторги был сокращён до 15 лет, а 14 декабря 1835 года до 13 лет. Его жена, Мария Казимировна, добилась разрешения последовать за мужем в 1829 году. На поселении жил в д. Куда, д. Жилкино, д. Малая Разводная Иркутской губернии. Чтобы заработать на жизнь, Юшневские занимались преподаванием. Одним из их учеников был Н. А. Белоголовый.

Юшневский скоропостижно скончался 10 января 1844 года в селе Оёк на похоронах декабриста Ф. Ф. Вадковского. Был похоронен в с. Б. Разводная, в 1952 году могила перенесена на Лисихинское кладбище в Иркутске. Могила является памятником истории федерального значения.

Образ в кино 
 «Союз спасения» — актёр Михаил Елисеев

Примечания

Литература 
 
 Декабристы: Биографический справочник / Под редакцией академика М. В. Нечкиной. — Москва: Наука, 1988.
 Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк : Молоде життя, 1955—1995.
 Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 12 : Фітогормони — Ь. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1985. — С.483—484.

Ссылки 
 Биография в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 Биография на сайте «Музей декабристов» 
 Биография на сайте «Пушкин в Молдавии» 
 Письма Алексея Петровича и Марии Казимировны Юшневских из Сибири. 
 Три письма А. П. Юшневского к С. П. Юшневскому 
  Следственное дело А. П. Юшневского  // Восстание декабристов", Т. X, С. 37-94, 309—311, PDF

Декабристы
Заключённые Петропавловской крепости
Похороненные на Лисихинском кладбище
Заключённые Шлиссельбургской крепости
Действительные статские советники